Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2020 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое планировалось провести с 8 по 14 февраля в Акюрейри (Исландия) в группе В и с 29 марта по 4 апреля в городе Хаке (Испания) в группе А. Турнир состоялся только в группе В. 
 Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Международная федерация хоккея (IIHF) отменила соревнование группы А.

Регламент турнира 
 Группа А: команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе В первом дивизионе чемпионата мира 2021 года, а команда, занявшая шестое место, перейдёт в группу В второго дивизиона чемпионата мира 2021 года.
 Группа В: команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе А, а команда, занявшая шестое место, перейдёт играть в третьем дивизионе чемпионата мира 2021 года.

Группа B 
   вышла в группу А первого дивизиона 2021 года.
   вылетела в группу А третьего дивизиона 2021 года.

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 12 национальных команд — шесть из Европы, три из Азии и две из Океании одна из Америки. сборная Латвии опустилась из первого дивизиона, а сборная Украины пришла из квалификационного турнира второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC).

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Второй
Ж*2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Исландии
Чемпионаты мира в Испании
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19